Reza Safinia  ist der Name folgender Personen:
* Reza Safinia (Diplomat) (* 1897; † unbekannt), iranischer Diplomat
 Reza Safinia (Komponist) (* 1974), britischer Komponist und Musikproduzent